{| class="infobox football" style="width: 16em; text-align: center;"
|-
! style="font-size: 16px;" | HEBA A1  Греция
|- 
|
|- 
| style="font-size: 11px; line-height: 15px;" | 
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Текущий сезон
|-
| style="font-size: 12px;" | 2010-2011  <small>|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Страна|-
| style="font-size: 12px;" |  Греция
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Число команд|-
| style="font-size: 12px;" | 14 (Регулярный чемпионат)
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Действующий чемпион|-
| style="font-size: 12px;" |Панатинаикос
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Победитель|-
| style="font-size: 12px;" |Панатинаикос
|-
| style="font-size: 12px; background: #BFD7FF;" | Официальный сайт|-
| style="font-size: 12px;" | HEBA A1
|-
|}71-й сезон лиги HEBA A1 Участники 
АЕК
Арис
Икарос (Каллифея)
Илисиакос (Афины)
Ираклис
Кавала
Колоссос (Родос)
Марусси
Олимпиакос
Панатинаикос
Панеллиниос
Паниониос (Афины)
Паок
Перистери
 Регулярный чемпионат 

 Плей-Офф Матч за третье местоПаок-Арис 3-2 Места в Еврокубках 
Евролига
 Олимпиакос (лицензия А) — групповой этап Панатинаикос (лицензия А) — групповой этап Паок (лицензия Б,3-е место) — квалификация'''

Ссылки 
HEBA A1

Чемпионат Греции по баскетболу
2010 год в баскетболе
2011 год в баскетболе